Molí del Grau (Cervera), molí de Cervera, a la Segarra
 Molí del Grau (l'Estany): molí del terme municipal de l'Estany, de la comarca del Moianès
 Molí del Grau (les Valls d'Aguilar): molí del terme municipal de les Valls d'Aguilar, de la comarca de l'Alt Urgell